Gopal est le prénom de
 Gopal Godse (né vers 1919 - mort en 2005 ), l'un des hommes impliqués dans l'assassinat de Gandhi
 Gopal Krishna Gokhale (né en 1866), un des dirigeants fondateur du mouvement d'indépendance indien contre l'empire britannique.
 Gopal Kiranti (né vers 1966), communiste Népalais
 Gopal Shakya, communiste Népalais
 Ram Gopal Varma (né en 1962), réalisateur, producteur et scénariste indien

Autres significations
 Sam Gopal's Dream, groupe britannique underground de rock psychédélique.
 Gopal, pays de fiction dans la bande dessinée francophone
 Gopal dans l'œuvre de Hergé
 1958-1959 Menace sur le Gopal, un album de la série Tiger Joe, scénariste Greg, dessinateur Gérald Forton

Articles connexes 
  Gopal (Krishna)